Actaeon (akteon) – rodzaj mięczaków z rzędu okrytoskrzelnych
 Actaeon (Akteon) – w mitologii greckiej myśliwy beocki, syn Aristajosa
 Actaeon (Akteon) – w mitologii greckiej syn Melissosa

Zobacz też 
 Akteon – strona ujednoznaczniająca
 Grammostola actaeon – gatunek pajęczaka z rodziny ptasznikowatych
 Hypoderma actaeon – gatunek muchówki z rodziny gzowatych
 HMS „Actaeon” – nazwa okrętów Royal Navy